Provenchères kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Provenchères-sur-Fave, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Provenchères-lès-Darney, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Prévenchères, ort, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,